Op het US Open 1992 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 2 tot en met 13 september 1992.

Samenvatting 
Van de titelhouders Manon Bollegraf en Tom Nijssen had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Nijssen speelde samen met Helena Suková en bereikte de finale.

Het eerste reekshoofd, Arantxa Sánchez en Todd Woodbridge, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als zesde geplaatste Australische duo Nicole Provis / Mark Woodforde won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Helena Suková en Tom Nijssen in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vier Nederlanders speelden mee:
 Titelverdediger Tom Nijssen en Helena Suková (Tsjecho-Slowakije) waren het vijfde reekshoofd. Zij bereikten de finale, waarin zij verloren van Provis/Woodforde.
 Brenda Schultz speelde samen met de Amerikaan Luke Jensen. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook voor Hendrik Jan Davids en Natalia Medvedeva uit Oekraïne viel het doek na de tweede ronde.
 Jacco Eltingh en Française Alexia Dechaume verloren hun openingspartij.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek speelde samen met Leila Meschi uit Georgië. Ook dit koppel kon na de eerste ronde huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 5)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1992